Junge Welt (Hitlerjugend), een tijdschrift van de jeugdbeweging van Nazi-Duitsland
 Junge Welt (Freie Deutsche Jugend), een tijdschrift van de jeugdbeweging van de DDR